Área metropolitana de Monroe podría referirse a:

 Área metropolitana de Monroe (Luisiana)
 Área metropolitana de Monroe (Míchigan)